Die sechste Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1964 statt. Sieger wurde das Team aus Indonesien, welches damit seinen Titel verteidigen konnte.

Vorrunden

Europazone

Vorrundengruppe 1

Vorrundengruppe 2

Endrunde 
Dänemark und England waren direkt für die europäische Endrunde qualifiziert.

Asienzone 
Titelverteidiger Indonesien direkt für die Finalrunde qualifiziert.

Australasien-Zone

Panamerikazone

1. Runde

2. Runde

Endrunde

Interzonenturnier 
 1. Runde

 2. Runde

Finale

Weblinks 
 
 

1964
Badminton 1964
Badmintonwettbewerb in der Präfektur Tokio